Velma steht für:

 Velma (Vorname), weiblicher Vorname
 Velma (Fernsehserie), US-amerikanische, animierte Fernsehserie aus dem Jahr 2023

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Velma (Illinois), im Christian County
 Velma (Louisiana), im Tangipahoa Parish
 Velma (Mississippi), im Yalobusha County
 Velma (Nebraska), im Arthur County
 Velma (Oklahoma), im Stephens County
 Velma (Virginia), im King and Queen County